Luther Blissett – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Luther Blissett – pseudonimo collettivo di artisti, attivisti ecc.

en:Blissett